То́би Сти́венс (, родился в 21 апреля 1969 года, Лондон) — британский актёр, получивший известность благодаря роли Густава Грейвза в фильме «Умри, но не сейчас» и капитана Флинта в сериале «Чёрные паруса».

Биография 
Тоби Стивенс родился в Лондоне, в семье знаменитых британских актёров дамы Мэгги Смит и сэра . У него есть старший брат Крис Ларкин, также актёр, но менее известный.

Учился в подготовительной школе в Элдро, недалеко от Шеклфорда, графство Суррей, затем в Сифордском колледже, Западный Суссекс. Обучался в Лондонской академии музыкальных и драматических искусств. Кинокарьера Стивенса началась с роли Отелло в фильме «Орландо» в 1992 году. Затем он регулярно появлялся в различных телевизионных проектах, а также на театральной сцене.

Сегодня он не так популярен за рубежом, как англичане вроде Колина Фёрта или Хью Гранта, но у себя на родине он любимец зрителей.

Стивенс — излюбленный актёр BBC, он появляется во многих сериалах компании. Наиболее известные из них — «Шпионы из Кембриджа» о знаменитой Кембриджской пятёрке и «Джейн Эйр» (2006), экранизации одноимённого романа Шарлотты Бронте.

Личная жизнь 
С 2001 года Стивенс женат на новозеландской актрисе Анне-Луиз Плауман. У них есть трое детей — сын Эли Алистер (род. в мае 2007 года) и дочери Таллула (род. в мае 2009 года) и Кура (род. в сентябре 2010 года).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Лауреаты премии Иэна Чарлсона
Киноактёры Великобритании